Бояново — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Бояново — деревня в Глусском районе Могилёвской области.

Болгария 
 Бояново — село в Видинской области
 Бояново — село в Ямболской области

Польша 
 Бояново — гмина в Равичском повяте Великопольского воеводства
 Бояново — город в Равичском повяте Великопольского воеводства
 Бояново — деревня в гмине Радзанув Млавского повята Мазовецкого воеводство
 Бояново — посёлок в гмине Скурч Старогардского повята Поморского воеводство

Россия 
 Бояново — деревня в Добрянском районе Пермского края.